Ерік Бертиль Гольмберг (; 1908 — 2000) — шведський астроном.
 Карл-Ерік Гольмберг (; 1906 — 1991) — шведський футболіст.
 Отто Рудольф Гольмберг (; 1874 — 1930) — шведський ботанік.